Анна Джекоби-Херон (; род. 29 сентября 1995 года, Лос-Анджелес) — американская актриса. Получила известность благодаря ролям в телесериалах «В поисках Картер» и «Первые».

Биография 
Анна Клэр Джекоби-Херон родилась 29 сентября 1995 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США.

Её дебют в кинематографе состоялся в 2011 году, когда она сыграла дочь главного героя в фильме «Заражение».

С 2014 по 2015 год играла одну из главных ролей в телесериале «В поисках Картер». Также снималась в нескольких эпизодах телесериалов «Вегас», «Анатомия страсти», «Очень странные дела», « Семейное положение».

В 2017 году за роль в фильме «Снова одинок» была номинирована на премию кинофестиваля «Тёмные ночи» в категории «Лучшая актриса».

В 2018 году сыграла дочь главного героя в телесериале «Первые».

В 2020 году снялась во втором сезоне сериала «Грязный Джон».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки